Premier League 2016-17 var den 25. sæson af Premier League - den bedste engelske fodboldrække, siden dens oprettelse i 1992. Sæsonen begyndte den 13. august 2016 og sluttede den 21. maj 2017. Kampprogrammet for 2016–17-sæsonen blev annonceret den 15. juni 2016.

Chelsea vandt deres femte Premier League titel, med to kampe tilbage, efter en 1-0-udesejr over West Bromwich Albion den 12. maj.

De forsvarende mestre var Leicester City, der sluttede på 12. pladsen, hvilket var det dårligste resultat for en forsvarende Premier League vinder; de tidligere rekordindehavere var Chelsea, der sluttede som nummer ti i 2015-16 efter at have vundet titlen i 2014-15.

Burnley, Middlesbrough og Hull City deltog som de tre oprykkere fra Football League Championship 2015–16.

Overblik

Premier League genbranding 
Den 9. februar 2016 annoncerede Premier League et genbrand; begyndende med 2016-17-sæson skulle turneringen blot kendes som Premier League, uden et sponsornavn tilknyttet. Som en del af genbrandingen, blev et nyt logo introduceret.

Billetpriser 
Fra starten af denne sæson, blev billetpriserne for udefans fastsat til maksimalt £30 per billet..

Hold 

Tyve hold deltog i ligaen - de øverste 17 hold fra forrige sæson, såvel som de tre oprykkede hold fra Championship.

Burnley var den første klub der rykkede op efter en 1-0-sejr over Queens Park Rangers den 2. maj 2016 betød de var garanteret en automatisk plads. De vendte tilbage til ligaen efter en sæsons fravær. Middlesbrough blev den anden klub til at rykke op, efter et 1-1-resultat mod Brighton & Hove Albion betød at de sluttede over dem på måldifference og dermed den anden automatiske plads. De spillede Premier League-fodbold for første gang siden 2008-09. Hull City blev det tredje hold til at rykke op efter en 1-0-sejr over Sheffield Wednesday i playoff-finalen i 2016 på Wembley Stadium den 28. maj 2016, hvilket sikrede dem en tilbagevenden efter blot en sæsons fravær.

De tre oprykkede klubber erstattede Newcastle United, Norwich City og Aston Villa. Dette var første sæson i Premier League-æraen at Aston Villa ikke spillede i den bedste engelske række.

Stadion og lokationer 
West Ham United spillede for første gang på London Stadium. Selvom det har en kapacitet på 60.010, var det begrænset til 57.000 til den første Premier League-kamp på grund af sikkerhedshensyn efter at West Hams fans var vedbleven stående under en Europa Cup-kamp tidligere i august.

Stoke City annoncerede at fra denne sæson ville Britannia Stadium blive omdøbt til bet365 Stadium.

Tottenham Hotspur spillede på White Hart Lane med en reduceret kapacitet, på grund af at det nordøstlige hjørne af stadion var ved at blive skilt af, for at hjælpe med at facilitere bygningsarbejde på deres nye stadion der blev bygget ved siden af.

''Note: I alfabetisk rækkefølge.

Personel og tøj

Manager ændringer

Stilling og resultater

Stilling

Resultater

Statistik

Scoring

Topscorer

Hattrick 

Note
4 Spiller scorede fire mål; (H) – Hjemme ; (A) – Ude

Rent bur

Disciplin

Spiller 

Flest gule kort: 14
José Holebas (Watford)

Flest røde kort: 2
Miguel Britos (Watford)
Fernandinho (Manchester City)
Granit Xhaka (Arsenal)

Klub 

Flest gule kort: 84
Watford

Flest røde kort: 5
Hull City
Watford
West Ham United

Priser

Månedlige priser

Årlige Priser

Premier League Manager of the Season 
Premier League Manager of the Season blev givet til Antonio Conte.

Premier League Player of the Season 
Premier League Player of the Season blev givet til N'Golo Kanté.

PFA Player of the Year 
PFA Players' Player of the Year blev givet til N'Golo Kanté.

PFA Team of the Year 
PFA Team of the Year var:
Målmand: David de Gea (Manchester United)
Forsvar: Kyle Walker (Tottenham Hotspur), Gary Cahill (Chelsea), David Luiz (Chelsea), Danny Rose (Tottenham Hotspur)
Midtbane: Eden Hazard (Chelsea), Dele Alli (Tottenham Hotspur), N'Golo Kanté (Chelsea), Sadio Mané (Liverpool)
Angriber: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Everton)

PFA Young Player of the Year 
PFA Young Player of the Year blev givet til Dele Alli.

FWA Footballer of the Year 
FWA Footballer of the Year blev givet til N'Golo Kanté.

Referencer

Eksterne henvisninger 

2016-17
Fodboldsæson 2016-17